brzeg – linia zetknięcia się lądu z wodą (morzem, jeziorem, rzeką)

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 26, w tym 3 podstawowe
 Brzeg – miasto
 Brzeg – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew
 Brzeg – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca
 Brzeg – część wsi Łapczyca w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Brzeg – część wsi Żegocina w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina
 Brzeg – część wsi Borzęcin w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Brzeg – część wsi Wołowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Brzeg – część wsi Przeginia w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie  Jerzmanowice-Przeginia
 Brzeg – część wsi Wilkowisko w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Brzeg – część wsi Stara Wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Brzeg – część wsi Borzęta w woj. małopolskim, w pow.  myślenickim, w gminie Myślenice
 Brzeg – część wsi Krzyszkowice w woj. małopolskim, w pow.  myślenickim, w gminie Myślenice
 Brzeg – część wsi Trzemeśnia w woj. małopolskim, w pow.  myślenickim, w gminie Myślenice
 Brzeg – część wsi Siepraw w woj. małopolskim, w pow.  myślenickim, w gminie Siepraw
 Brzeg – część wsi Kobielnik w woj. małopolskim, w pow.  myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Brzeg – część wsi Wola Piskulina w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko
 Brzeg – część wsi Maszkowice w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko
 Brzeg – część wsi Kokuszka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie  Piwniczna-Zdrój
 Brzeg – część wsi Łapsze Wyżne w woj. małopolskim, w pow.  nowotarskim, w gminie Łapsze Wyżne
 Brzeg – część wsi Ochotnica Dolna w woj. małopolskim, w pow.  nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Brzeg – część wsi Brzozówka w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Brzeg – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. sudkim, w gminie Zawoja
 Brzeg – część wsi Sieniawa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Rymanów
 Brzeg – osada wsi Odrzechowa w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zarszyn
 Brzeg – część wsi Przyszowice w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Gierałtowice
 Brzeg – część wsi Sokołowo w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Lubasz

Gminy w Polsce 
 Brzeg – gmina miejska, siedziba powiatu w województwie opolskim

Inne 
 brzeg zbioru (figury, bryły)  w geometrii lub topologii
 Brzeg – dawna nazwa wsi Sośnica-Brzeg w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Radymno

Zobacz też 
 Brzegi
 Brzeg Dolny
 Brzeg Głogowski
 Brzeg (gmina)